Vidal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 António José Vidal
 Jules Eugène Vidal
 Sebastian Vidal